Tiffany puede referirse a:

Tiffany, el nombre artístico de la cantante estadounidense Tiffany Darwish.
Tiffany Young, miembro del grupo coreano Girls' Generation. 
Charles Lewis Tiffany, el fundador de la joyería Tiffany’s & Co.
Tiffany & Co., una joyería.
Taryn Terrell, una luchadora profesional y modelo, conocida por su paso por la WWE (World Wrestling Entertainment) con el nombre Tiffany.
Tiffany, una localidad estadounidense.
Chantilly-Tiffany o simplemente Tiffany, una raza de gatos.
Tiffany, personaje ficticio de la saga Chucky.